La Temporada 2019 de la WNBA fue la vigesimotercera en la historia de la Women's National Basketball Association. La temporada regular comenzó el 24 de mayo y acabó el 10 de octubre con las finales. Se proclamaron campeonas por primera vez en la historia las Washington Mystics.

Clasificaciones 
Fuente:
Actualizado a 9 de septembre de 2019

Conferencia Este

Conferencia Oeste 

Notas
e – Eliminado de los playoffs

Playoffs 

Nota: Los equipos son vueltos a sortear tras la segunda ronda y semifinales.

Semifinales

Finales de la WNBA

Referencias

Enlaces externos 
Temporada 2019 en basketball-reference.com

2019
Wnba